Чемпіонат Швейцарії з хокею 1936 — 26-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став Цюрих СК.

Схід

Центр

Група 1

Група 2 

Додатковий матч

Захід

Плей-оф

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія